

Anno 
 294 o 294 a.C.

Codici 
 294 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di College of Staten Island, nello stato di New York
 294 Felicia

Matematica 
 294 – numero

Altro 
 Strada statale 294 della Valle di Scalve
 Henschel Hs 294
 Boeing XB-15